Нахум Зоненберг (Nahum Sonenberg; род. 29 декабря 1946, Вецлар, Германия) — израильско-канадский микробиолог и биохимик, специалист по контролю синтеза белков. Профессор Университета Макгилла, член Королевского общества Канады (1992) и Лондонского королевского общества (2006), иностранный член Национальных Академии наук и Медицинской академии США (обеих с 2015). Лауреат премии Вольфа по медицине (2014) и других престижных отличий.

Биография 
В 1976 году получил степень доктора философии по биохимии в Институте Вейцмана. Являлся постдоком у Аарона Шаткина в . В 1979 году переехал в Монреаль, где стал сначала ассистент-профессором, а после профессором кафедры биохимии Университета Макгилла, ныне именной: James McGill Professor в 2002—2016 гг. и с 2017 г. Gilman Cheney Professor. В 1985—1986 гг. приглашённый профессор в лаборатории Нобелевского лауреата Дейвида Балтимора в . Исследователь Медицинского института Говарда Хьюза, с 1997 по 2011 год его International Research Scholar.
Член Американской академии искусств и наук (2006), фелло Американской ассоциации содействия развитию науки (2012), ассоциированный член EMBO (2013).

Награды и отличия 
 , National Cancer Institute of Canada (2002)
 , Канадский совет (2005)
 Международная премия Гайрднера одноимённого фонда (2008)
  Health Researcher of the Year (2009)
 Премия Розенстила, Университет Брандайса (2011)
 Медаль Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II (2013)
 McLaughlin Medal Королевского общества Канады (2013)
 Премия Вольфа в области медицины (2014)
 Outstanding Achievements in Cancer Research, Canadian Cancer Research Alliance (2015)
 Почётный доктор, Университет Лаваля (2016)
Офицер Ордена Канады (2010).

Ссылки 
 НАН США
 Университет Макгилла
 Sonenberg: the science of translation // McGill Reporter, October 9, 2003.

Примечания 

Члены Канадского королевского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Национальной медицинской академии США
Профессора Университета Макгилла
Доктора философии по биохимии
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Члены EMBO
Награждённые медалью Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II
Почётные доктора Университета Лаваля